Lage vuurtoren van Heist, sinds 1983 gedoofd.
Hoge vuurtoren van Heist, gebouwd in 1907, sinds 1983 gedoofd.